Belgium
Remicourt, települési önkormányzat Liège tartományban

 Franciaország
Remicourt, település Marne megyében
Remicourt, település Vosges megyében